Die 5. Squash-Europameisterschaften im Einzel ( European Individual Closed Championships) fanden vom 15. bis 18. Juni 2005 in Prag statt.

Titelverteidiger bei den Herren war Grégory Gaultier, bei den Damen Rebecca Botwright. Gaultier gewann seinen zweiten Titel in Folge, als er im Endspiel Jan Koukal mit 9:5, 9:0 und 9:1 besiegte. Im Finale der Damen traf Vanessa Atkinson auf Linda Elriani. Duncalf gewann die Partie 9:7, 9:7 und 9:3 und feierte damit ihren ersten Titelgewinn.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 37, das der Damenkonkurrenz aus 30 Spielern. Bei den Herren wurden fünf Startplätze an Qualifikanten vergeben, bei den Damen wurde keine Qualifikation gespielt. Wildcards wurden nicht vergeben, Preisgelder und Weltranglistenpunkte gibt es bei Europameisterschaften nicht. In beiden Feldern wurde die Setzung bei den Positionen drei und vier, den Positionen fünf bis acht und den Positionen neun bis 16 in Form einer gruppierten Setzung vorgenommen. Diese Setzungen werden daher nachfolgend alphabetisch angegeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)

2005
Squashturnier 2005
Sportveranstaltung in Prag
Squashturnier in Tschechien